

Patronymes 

 (par ordre alphabétique)

 Anne Lagacé Dowson, journaliste et femme politique canadienne
 Bernard Lagacé (né en 1930), organiste, claveciniste et professeur québécois 
 Éric Lagacé (né en 1959), contrebassiste québécois 
 Gisèle Lagacé, scénariste et dessinatrice de bandes dessinées du Nouveau-Brunswick
 Jacob Lagacé (né en 1990), joueur de hockey sur glace canadien
 Jean-Baptiste Lagacé (1868-1946), illustrateur, aquarelliste, historien de l'art québécois 
 Loraine Lagacé (1943-2013), femme politique du Québec et écrivain francophone
 Louise Lambert-Lagacé (née en 1941), nutritionniste québécoise
 Mireille Lagacé (née en 1935), claveciniste, organiste, chef d'orchestre et professeure québécoise 
 Patrick Lagacé, un journaliste et animateur de télévision québécois

Voir aussi 

 Le trophée Raymond-Lagacé, récompense annuelle pour la meilleure recrue défensive de la LHJMQ